Martin Dihm ist ein deutscher EU-Diplomat. Er ist Mitglied im Europäischen Auswärtigen Dienst (EEAS) der EU in Brüssel und war  stellvertretender Referatsleiter in der Generaldirektion für Handel der Europäischen Kommission.

Dihm wurde 1989 mit einer Arbeit am Institut für Agrarökonomie der Universität Göttingen promoviert.
1989 trat er in den Dienst der EU. Er arbeitete u. a. zehn Jahre lang im Referat für Landwirtschaft und Entwicklung und war stellvertretender Leiter der Abteilung SubSharan Africa und Pacific. Dihm war von Januar 2011 bis August 2015 EU-Botschafter in Papua-Neuguinea.

Weblinks 
 „Deutschland stellt neuen EU-Botschafter in China“, Deutsche Welle, 15. September 2010.

Einzelnachweise 

Diplomat der Europäischen Union
Botschafter in Papua-Neuguinea
Deutscher
Geboren im 20. Jahrhundert
Mann